Jméno a příjmení Ladislav Brabec se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ladislav Brabec (kněz) – český římskokatolický kněz, thanatolog a vězeň komunistického režimu (1917–1996)
 Ladislav Brabec (ministr) (1908–1962) – čs. ministr vnitřního obchodu v letech 1959 až 1961